Vaderstad (roman), een roman uit 2009 van de Nederlandse auteur Patrick van Rhijn
 Väderstad, een plaats in de Zweedse gemeente Mjölby in de provincie Östergötlands län
 Geboorteplaats, de plaats waar iemand geboren is